Rekonstrukce je důkazní prostředek spočívající v obnovení situace a okolností, za kterých byl trestný čin spáchán nebo které k němu mají podstatný vztah, k prověření výpovědí podezřelého, obviněného nebo poškozeného/svědka, jestliže jiné důkazy
provedené v trestním řízení nepostačují k objasnění věci. Patří k některým zvláštním způsobům dokazování v trestním řízení vedle konfrontace, rekognice, vyšetřovacího pokusu a prověrky na místě.

Rekonstrukce v praxi slouží k ověření skutkových okolností, které zpravidla jinými důkazními prostředky prověřit nelze.

Reference 

Trestní řízení
Právní pojmy